Première Division 2013/14 (Burkina Faso)
 Premiere Division 2013/14 (Dominica)
 Première Division 2013/14 (Frankrijk)
 Première Division 2013/14 (Niger)
 Première Division 2013/14 (Réunion)